Основна стаття: Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 2017

Чемпіонкою Відкритого чемпіонату Франції з тенісу 2016 року була  іспанка  Гарбінє Мугуруса. Вона програла в четвертому колі Крістіні Младенович із Франції. 

Чемпіонкою 2017 року стала несіяна 20-річна латвійка  Єлєна Остапенко. Для неї це перша перемога не тільки в турнірі Великого шолома, а й WTA-туру. Вона народилася того ж для, коли переможцем Ролан Гарросу став бразилець Густаво Куертен, який до того теж не мав жодної перемоги.

Досягнення та невдачі українок   
Україну в турнірі представляли Еліна Світоліна, Леся Цуренко,  Катерина Бондаренко та Катерина Козлова. У першому колі жереб звів Цуренко та Козлову. Леся перемогла в двох сетах. Світоліна в першому колі виграла в Ярослави Шведової з Казахстану, а Бондаренко програла хорватці Петрі Мартич. У третьому колі Цуренко виграла в росіянки Катерини Макарової, а Світоліна здолала в трьох сетах болгарку Цветану Піронкову. У третьому колі Цуренко програла Єлєні Остапенко з Латвії, а Світоліна перемогла польку Магду Лінетт. У четвертому колі Світоліна виграла в трьох сетах у Петри Мартич з Хорватії. У чвертьфіналі Еліна програла румунці Сімоні Халеп.

Сіяні гравці 

  Анджелік Кербер (Перше коло) 
  Кароліна Плішкова (Півфінал)
  Симона Халеп (Фінал)
  Гарбінє Мугуруса (Четверте коло)   
  Еліна Світоліна (Чвертьфінал)  
  Домініка Цібулкова (Друге коло)  
  Йоганна Конта (Перше коло) 
  Світлана Кузнецова (Четверте коло) 
   Агнешка Радванська (Третє коло)
  Вінус Вільямс (Четверте коло)
  Каролін Возняцкі (Чвертьфінал) 
  Медісон Кіз (Друге коло)  
  Крістіна Младенович (Чвертьфінал)
  Олена Весніна (Третє коло)
  Петра Квітова (Друге коло) 
  Анастасія Павлюченкова (Друге коло)

<ol start="17">
  Анастасія Севастова ''(Третє коло)
  Кікі Бертенс ''(Друге коло)
  Коко Вандевей ''(Перше коло) 
  Барбора Стрицова ''(Друге коло)
  Карла Суарес Наварро ''(Четверте коло)
  Мір'яна Лучич-Бароні ''(Перше коло)
  Саманта Стосур ''(Четверте коло)
  Дарія Гаврилова ''(Перше коло) 
  Лорен Девіс ''(Перше коло) 
  Дарія Касаткіна ''(Третє коло)
  Юлія Путінцева ''(Третє коло)
  Каролін Гарсія ''(Чвертьфінал)
  Ана Конюх ''(Друге коло)
  Тімеа Бачинскі ''(Півфінал)
  Роберта Вінчі ''(Перше коло) 
  Чжан Шуай ''(Третє коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня частина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
Тур WTA 2017
2017 у тенісі